Le Cheik est un film de 1921 avec Rudolph Valentino
 Le Cheik est un roman d'Edith Maude Hull dont le film est l'adaptation.
 Le Cheik est un film britannique de 1922.
 Le premier chapitre du roman graphique Maus d'Art Spiegelman s'intitule Le Cheik. 
 Le Cheik blanc est un film italien de Federico Fellini (1952)

en:The Sheik